Monné kan som auktorsförkortning betyda:

 Miguel Angel Monné
 Marcela L. Monné

Robotskapade auktorsförkortningar